La Bahía Anabar (en ruso:Анабарский залив, o Anabarskiy Zaliv) es un golfo situado en el Mar de Láptev. Se extiende entre el este de la desembocadura del Río Anabar y la península Nordvik. La Bahía Nordvik se encuentra más al oeste de la misma, más allá del Cabo Paksa en la punta de la península. La bahía Anabar y su entorno pertenece a la división administrativa de la República de Sajá de la Federación de Rusia. La bahía Anabar se abre hacia el norte y tiene cerca de 76 km de ancho. Se incluye el estuario del río Anabar que está a unos 40 km de longitud con una anchura media de 10 km. Tres ríos tienen sus bocas al comienzo de esta bahía.

El Coregonus sardinella es un pez que habita en estos sitios. Los inviernos son crudos por lo tanto la bahía está cubierta por el hielo la mayor parte del año.

Enlaces externos
Anabar Bay (en inglés).

Anabar